Orphée steht für:

 Orpheus (Film), französischer Film von 1950
 Orphée (Ballett), deutsches Ballett von Tatjana Gsovsky 1955 zur Musik von Franz Liszt
 Elvira Orphée (1930–2018), argentinische Schriftstellerin
 Orphée (Band), deutsches Musikprojekt von Frank Duval und seiner Frau Kalina Maloyer